Sorgenfrei steht für:
 Haus Sorgenfrei, ein ehemaliger Herrensitz in Radebeul, Sachsen
 Jagdschloss Sorgenfrei, ein Jagdschlösschen am Ortsrand der Gemeinde Mauer, Baden-Württemberg
 Sorgenfrei, eine Missionsstation der Herrnhuter Brüdergemeine auf der Karibikinsel Saint Thomas, siehe Neu-Herrnhut (Saint Thomas)

Sorgenfrei ist der Familienname folgender Personen:
 Jonas Sorgenfrei (* 1993), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch:
 Sorgenfrei-Zone
 Sanssouci (Begriffsklärung)
 Sorgenfrey